Covenant (verdrag), verdrag of overeenkomst.
 National Covenant, Schots verdrag uit 1638
 Covenant (Zweedse band), Zweedse EBM/Synthpop-band.
 The Covenant (band), Nederlandse heavy metalband.
 The Kovenant, Noorse industrial/blackmetalband, heette tot 1999 ook Covenant.
 The Covenant (film), Amerikaanse horrorfilm uit 2006.
 Covenant (Halo), alliantie uit het Halo-universum.
 Covenant (Stargate), aflevering van Stargate SG-1.
 Covenant (1985), film van Walter Grauman met Jane Badler, Kevin Conroy, ...